Сан-Жулья-дель-Льор-и-Бонмати (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 9,8 км². Население — 1291 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Жироны